Armenwet van 1818
 Armenwet van 1854
 Armenwet van 1912